Техника дзюдо (Кодокан дзюдо и других стилей) включает самые разнообразные приёмы: броски, болевые приёмы, удушения и удары. Не все приёмы разрешены в соревнованиях по спортивному дзюдо.

Три главных технических раздела дзюдо стиля Кодокан составляют: , , .

Также в программу обучения Кодокан дзюдо входят  и каппо — техника реанимации.

Технический арсенал дзюдо 
Технический арсенал дзюдо включает следующие разделы: ,  включающая удержания (осаэкоми вадза), болевые (кансэцу вадза) и удушающие (симэ вадза) приёмы и .

Первоначально в Кодокан дзюдо было около 40 бросков, выполняемых преимущественно из стойки.

Но, во многом благодаря участию дзюдоистов в соревнованиях с представителями других школ дзюдзюцу, техника дзюдо была дополнена наиболее эффективными приёмами борьбы в партере (нэ вадза, в настоящее время данный раздел техники в дзюдо называется катамэ вадза, поскольку часть приёмов из него может выполняться и в стойке).

Кодокан дзюдо имеет в своём арсенале 67 приёмов нагэ вадза и 29 приёмов катамэ вадза. На их основе строится практически неограниченное количество вариативных техник (хэнка вадза).

Атэми вадза, а также ряд наиболее опасных приёмов нагэ вадза и катамэ вадза изучаются в форме ката.

Броски разделяются по стилю исполнения на  и .

Броски, выполняемые в стойке, в свою очередь подразделяются на ,  и .

Броски сутэми вадза подразделяются на  и .

Атэми вадза в дзюдо включает удэ-атэ (удары руками), аси-атэ (удары ногами) и атама-атэ (удары головой).

Техники атэми вадза, а также каппо были по большей части взяты Дзигоро Кано из соответствующих разделов школы дзюдзюцу Тэндзин Синъё Рю.

Федерацией дзюдо России составлен словарь терминов дзюдо с переводом на русский язык и комментариями.

Нагэ вадза (投技): техника бросков

Тати вадза (立ち技): броски, проводимые из стойки

Тэ вадза (手技): броски, для проведения которых используются в основном руки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приёмы, не входящие в утверждённый Кодоканом перечень

 Тэ Гурума — букв. «колесо через руку», боковой переворот. Один из вариантов броска Сукуи Нагэ.

Коси вадза (腰技): броски, для проведения которых используются бёдра и поясница 

 . В соревнованиях запрещён.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приёмы, не входящие в утверждённый Кодоканом перечень
 Тоби Госи — приём, сходный с О-Госи.
 . Приём, сходный с Ханэ Госи.

Аси вадза (足技): броски, для проведения которых используются в основном ноги

Сутэми вадза (捨身技): броски, проводимые с падением

Масутэми вадза (真捨身技): броски с падением на спину

Ёко сутэми вадза (橫捨身技): броски с падением на бок 

 
 
 
 . В настоящее время этот приём запрещён к применению в спортивных соревнованиях.
 ; по другим источникам — «зацеп на броде через реку». Этот приём запрещён к применению в спортивных соревнованиях.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приёмы, не входящие в утверждённый Кодоканом перечень
 Тама Гурума. Приём, сходный с Ёко Отоси.
 Удэ Гаэси Приём, сходный с Ёко Вакарэ.
 Ёко Томоэ Нагэ.

Катамэ вадза (固技): техника обездвиживания 
Техника катамэ вадза включает в себя удержания, удушающие и болевые приёмы.

Осаэкоми вадза (押込技): удержания 

Удержания в дзюдо — фиксирование противника, лежащего на спине.

За выполнение удержания в течение 20 секунд в соревнованиях по спортивному дзюдо присуждается чистая победа с оценкой иппон. Удержание продолжительностью от 10 до 14 секунд оценивается оценкой юко; от 15 до 19 секунд — оценкой вадзаари

 Ками-Сихо-Гатамэ (上四方固): удержание со стороны головы с захватом пояса.
 Ката-Гатамэ (肩固): удержание сбоку захватом головы с ближней рукой.
 Кэса-Гатамэ (袈裟固): букв. «удержание по линии кэса», удержание сбоку захватом головы и руки.
 Кудзурэ-Гатамэ (崩上四方固): обратное (со стороны головы) удержание
 Кудзурэ-Кэса-Гатамэ (崩袈裟固): удержание со стороны головы по линии кэса (вариант удержания со стороны головы захватом руки и пояса)
 Татэ-Сихо-Гатамэ (縦四方固): удержание верхом с захватом двух рук
 Ёко-Сихо-Гатамэ (横四方固): удержание поперёк с захватом туловища и бедра (захватом головы и туловища между ног)

 Приёмы, не входящие в утверждённый Кодоканом перечень

 Уки-Гатамэ (浮固): удержание верхом при захвате руки укэ на рычаг локтя
 Ура-Гатамэ: удержание сзади
 Ура-Кэса-Гатамэ: удержание по линии кэса сзади
 Усиро-Кэса-Гатамэ (後袈裟固): обратное удержание по линии кэса. В Кодокан дзюдо это удержание также официально называется Кудзурэ-Кэса-Гатамэ.
 Татэ-Санкаку-Гатамэ: обратное удержание верхом (удержание верхом захватом головы и руки)
 Мунэ-Гатамэ: захватом дальней руки

Симэ вадза (絞技): удушающие приёмы 

В дзюдо используются удушающие приёмы двух типов:
 дыхательное удушение, когда противнику механически блокируют возможность дыхания (либо за счет пережатия дыхательного горла, либо сжатия грудной клетки);
 так называемое «кровяное удушение», когда противнику пережимают сонные артерии, прекращая подачу крови (и, следовательно, кислорода) к мозгу.

 До-Дзимэ (胴絞): удушение захватом ногами туловища противника. До-Дзимэ является приёмом, запрещённым в спортивных соревнованиях.
 Гяку-Дзюдзи-Дзимэ (逆十字絞): удушение рёбрами ладоней скрещенных рук (ладони развёрнуты наружу (от себя)) с захватом одноимённых отворотов и натягивание противника на себя.
 Хадака-Дзимэ (裸絞): букв. «удушение в голом виде», удушение предплечьями со стороны головы без захвата одежды противника.
 Ката-Ха-Дзимэ (片羽絞): «удушение с захватом одного крыла», удушение отворотом и предплечьем сбоку (полунельсон).
 Ката-Дзюдзи-Дзимэ (片十字絞): удушение ребром ладони и предплечьем (одна ладонь развернута к себе другая — от себя).
 Ката-Тэ-Дзимэ (片手絞): удушение одной рукой.
 Нами-Дзюдзи-Дзимэ (並十字絞): удушение рёбрами ладоней скрещенных рук (ладони развёрнуты внутрь (к себе)) с захватом одноимённых отворотов и давлением на шею противника верхом на спине.
 Окури-Эри-Дзимэ (送襟絞): удушение двумя отворотами верхом на спине («сопровождающее удушение воротником»).
 Рё-Тэ-Дзимэ (両手絞): удушение двумя руками.
 Санкаку-Дзимэ (三角絞): удушение треугольником.
 Содэ-Гурума-Дзимэ (袖車絞): удушение натягиванием отворота.
 Цуккоми-Дзимэ (突込絞): удушение спереди захватом за разноименные отвороты.

 Приёмы, не входящие в утверждённый Кодоканом перечень

 Дзигоку-дзимэ (地獄絞): «Адский треугольник»
 Ура-Дзюдзи-Дзимэ удушение сзади скрещиванием предплечий.
 Усиро-Дзимэ: удушение сзади захватом шеи противника в локтевой сгиб руки.
 Ката-Ха-Дзимэ: удушение сзади захватом одноимённого отворота спереди и шеи противника сзади.
 Томоэ-Дзимэ: удушение предплечьями («ножницы»).

Кансэцу вадза (関節技): болевые приёмы 

В спортивном дзюдо по соображениям минимизации травм разрешены только болевые приёмы на локтевой сустав. Тем не менее, в дзюдо существует ещё ряд болевых приёмов на другие суставы: коленный сустав, кисть руки и так далее.
 Аси-Гарами (足緘): выкручивание (узел) ноги в коленном суставе. (В соревнованиях по спортивному дзюдо запрещён.)
 Удэ-Гарами (腕緘): выкручивание руки в локтевом суставе наружу с захватом руки под плечо, верхом на боку (узел руки); имеет ряд вариантов, например, Сото Удэ-Гарами
 Удэ-Хисиги-Аси-Гатамэ (腕挫脚固): рычаг локтя через бедро
 Удэ-Хисиги-Хара-Гатамэ (腕挫腹固): рычаг локтя через живот (грудь)
 Удэ-Хисиги-Хидза-Гатамэ (腕挫膝固): рычаг локтя через колено
 Удэ-Хисиги-Дзюдзи-Гатамэ (腕挫十字固): перегибание локтевого сустава с захватом руки между бёдер сбоку, со стороны спины (рычаг локтя захватом руки между ног), существует ряд вариантов этого приёма
 Удэ-Хисиги-Санкаку-Гатамэ (腕挫三角固): рычаг локтя треугольником при помощи ног
 Удэ-Хисиги-Тэ-Гатамэ (腕挫手固): рычаг локтя с перегибанием через руку
 Удэ-Хисиги-Удэ-Гатамэ (挫腕固): перегибание локтевого сустава с захватом руки на плечо, сбоку, со стороны груди (рычаг локтя)
 Удэ-Хисиги-Вакэ-Гатамэ (腕挫腋固): рычаг локтя с захватом руки под мышку

 Приёмы, не входящие в утверждённый Кодоканом перечень

 Аси-Хисиги: рычаг колена
 Санкаку-Гарами (三角緘): узел (треугольник)
 Кэса-Гарами: рычаг локтя от удержания сбоку

Перевороты 

Перевороты — дополнительные технические действия для перевода противника в положение для удержания на спине или проведения других приёмов. В соревнованиях по спортивному дзюдо перевороты отдельно не оцениваются.
 
 Даки Вакарэ

Атэми вадза (当て身技): техника нанесения ударов по уязвимым точкам 

Хотя атэми и изучаются в виде ката (型 или 形), и иногда применяются в неофициальных рандори (); в соревнованиях по спортивному дзюдо атэми запрещены.
Тем не менее, атэми могут эффективно использоваться в сочетании с бросковой техникой .

Аси-атэ вадза: удары ногами 
 Хидза-атэ: удар коленом
 Сокуто-атэ: удар внешним ребром стопы
 Какато-атэ: удар пяткой

Также при отработке ката используются следующие удары:

 Маэ-атэ: удар коленом вперёд
 Маэ-гэри: прямой удар ногой
 Намамэ-гэри: кросс ногой
 Така-гэри: высокий удар ногой вперёд
 Усиро-гэри: удар ногой назад
 Ёко-гэри: боковой удар ногой

Удэ-атэ вадза: удары руками 

 Цуки-вадза: тычковые (колющие) удары

 Кобуси-атэ: удар кулаком
 Юби-сакэ-атэ: удар пальцами
 Хидзи-атэ: удар локтем

 Ути-вадза: рубящие удары
 Кобуси-ути: рубящий удар кулаком
 Тэгатана-ути: рубящий удар «рукой-мечом» (ребром ладони)

Также при отработке ката используются следующие удары:

 Эмпи-ути: удар локтем
 Ками-атэ: удар вверх
 Кири-ороси: удар рукой сверху вниз (имитация удара ножом)
 Намамэ-атэ: передний кросс
 Намамэ-ути: удар по диагонали (ножом)
 Рёган-цуки: Выкалывание глаз (удар пальцами руки в оба глаза)
 Симо-цуки: удар вниз
 Цуки-агэ: удар снизу вверх, апперкот
 Цуки-даси: колящий удар пальцами руки в область желудка
 Цуки-какэ: прямой удар
 Ути-ороси: удар кулаком вниз
 Усиро-атэ: удар локтем назад
 Усиро-суми-цуки: удар в задний внутренний угол
 Усиро-цуки: удар назад
 Усиро-ути: рубящий удар назад
 Ёко-атэ: боковой удар кулаком в голову
 Ёко-ути: боковой рубящий удар в голову

Атама-атэ вадза: удары головой 

 Дзу-цуки: прямой удар головой вперёд
 Дзу-цуки-агэ: поддевающий удар головой (снизу вверх)
 Усиро-дзу-ути: удар головой назад

Укэ вадза (блоки и уходы) 

Помимо основных технически действий, в дзюдо в ката также отрабатываются вспомогательные технические действия: перемещения, блоки, уходы с линии атаки и так далее, в том числе:
 Аси-вадза: техника перемещений.
 Таи-сабаки: повороты корпуса
 Тэнкан: круговое перемещение в наружном направлении.

Укэми (самостраховка) 

Самостраховка (укэми) служит для предотвращения травм при выполнении приёмов.

 Маэ укэми: самостраховка при падении вперёд (кувырок).
 Усиро укэми: самостраховка при падении назад.
 Ёко укэми: самостраховка при падении на бок.

Ограничение техники, используемой в соревнованиях 
В соревнованиях по спортивному дзюдо, проводимых Международной федерацией дзюдо, запрещены к применению удары, удушающие и болевые приёмы в стойке, болевые приёмы на ноги. Болевые приёмы в партере разрешены только на локтевой сустав.

См. также 
 Дзюдо
 Кодокан
 Позиционная борьба

Примечания

Литература

На русском языке

На иностранных языках

Ссылки 
  Классификация приёмов дзюдо на официальном сайте Института Кодокан.
  The 67 Throws of Kodokan Judo — 67 бросков Кодокан дзюдо на JudoInfo.com.
  Katame waza — Tecniche di controllo e combattimento al suolo / Техника обездвиживания (катамэ вадза).
  Classificazione delle tecniche di judo — Классификация приёмов дзюдо.
  Techniques of Judo — Приёмы дзюдо.
  Видеоролики практического применения приёмов дзюдо на соревнованиях.
  Medford Judo Academy - Techniques & Boards

 *